Terra de ninguém — designação de território não ocupado, especialmente em zonas de conflito
Terra nullius — terra não reivindicada por nenhum estado soberano
 Terra de Ninguém (DC Comics) — série em quadrinhos da DC Comics

Filmes
 Somewhere in Sonora — de 1933, estrelado por John Wayne
 Badlands (filme) — de 1973, estrelado por Sissy Spacek, Martin Sheen e Warren Oates
 Ničija Zemlja — coprodução internacional de 2001, escrito e dirigido por Danis Tanović

Desambiguações de cinema